Charriol est une marque de montres et d'objets de luxe fondée par Philippe Charriol.
  L'hôtel du Charriol ou Château du Pirou, fut la résidence saigneuriale de la famille Des Bouilles du Charriol.
 La famille Bouillé du Chariol est une famille noble française.